YSP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marathon (Ontario) (Canada)
 Yorkshire Sculpture Park – parco delle sculture di West Bretton, in Inghilterra